Il collegio elettorale di Reggio Calabria fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

La normativa del 1948 lo denominava espressamente come collegio di Reggio Calabria, mentre la tabella introdotta nel 1993, designando i collegi attraverso un numero d'ordine, nell'elencare i comuni appartenenti al collegio medesimo utilizzava la dizione Reggio di Calabria.

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Bagnara Calabra, Bagaladi, Calanna, Cardeto, Condofuri, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio in Aspromonte, San Lorenzo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sinopoli, Staiti, Villa San Giovanni.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Reggio Calabria
Reggio Calabria